Гайченко Віталій Дмитрович (* 1946) — доктор біологічних наук, професор
 Гайченко Олександр Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайченко Сергій Валерійович (1993-2021) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

прізвища на -ко